Walkowiak:
 Andrzej Walkowiak
 Daniela Walkowiak
 David Walkowiak
 Elżbieta Walkowiak-Grześczyk
 Maciej Walkowiak
 Roger Walkowiak